Miejscowości w USA:
 Winsted – jednostka osadnicza w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Winsted – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie McLeod
Gminy w USA:
 Winsted (ang. Winsted Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie McLeod